Almașu Mic ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Almașu Mic (Balc), Dorf im Kreis Bihor
 Almașu Mic (Sârbi), Dorf im Kreis Bihor
 Almașu Mic (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Almașu Mic de Munte, Dorf im Kreis Hunedoara